John Lewis (1940–2020) amerikai polgárjogi aktivista, kongresszusi képviselő
 John Lewis (1855–1926) labdarúgó-játékvezető
 John Lewis (1920–2001) dzsesszzongorista, zeneszerző, a Modern Jazz Quartet zenei vezetője 
 John Lewis (1943) kanadai súlyemelő, olimpikon